Az alábbi településeken közlekednek vagy közlekedtek 751-es jelzésű menetrend szerinti autóbuszjáratok: 
Érd
 751-es busz (megszűnt)megszűnt
Székesfehérvár–Gárdony–Zichyújfalu
 751-es busz